Hieronder volgt een lijst van presidenten van Mozambique.

Presidenten van Mozambique (1975-heden)

Volksrepubliek Mozambique (1975-1990)

Republiek Mozambique (1990-heden)

Zie ook 
 Lijst van premiers van Mozambique

President van Mozambique
Mozambique
Presidenten